Richard Gordon – astronauta statunitense
 Richard Gordon – giocatore di football americano statunitense
 Richard Gordon – politico filippino
 Richard Gordon – produttore cinematografico britannico 
 Richard Gordon – regista